Имя царей Вавилонии. Означает «Нинурта границы храни».

 Нинурта-кудурри-уцур I — царь Вавилонии (около 987 — 984 годы до н. э.).
 Нинурта-кудурри-уцур II — царь Вавилонии (около 943 — 942 годы до н. э.).